Я́годное — село в Асиновском районе Томской области. Является административным центром Ягодного сельского поселения.

География 
Ягодное расположено на самом юге Асиновского района, недалеко от границы с Томским и Зырянским районами.

История 
Основано в 1909 г. В 1926 году деревня Ягодная состояла из 91 хозяйства, основное население — русские. В административном отношении являлась центром Ягодного сельсовета Ново-Кусковского района Томского округа Сибирского края.

Население

Социальная сфера и экономика 
По состоянию на 1 января 2011 г., в Ягодном числилось 244 двора, 295 голов скота (коровы, свиньи, овцы, козы, лошади).

В селе работают средняя общеобразовательная школа, библиотека, учреждение общей врачебной практики, Дом культуры, ООО «Аграрная Группа Молоко» (отделение в Ягодном), МУП «Ягодное ЖКХ», ветеринарный участок, магазины и др. организации, несколько индивидуальных предпринимателей, молочная ферма.

Примечания 

Населённые пункты Асиновского района